Городоцька міська рада — Львівська область, Городоцький район
 Городоцька міська рада — Хмельницька область, Городоцький район